

Магістральний — село, Ігринський район, Удмуртія
 Магістральний — селище, Топкинський округ, Кемеровська область